Nippo-Vini Fantini-Faizanè var et italiensk professionelt kontinentalhold. Holdet var sponsoreret af et italiensk vineri, hvorfor der var flest italienere på holdet.

Ryttere

2019

2018

Sejre

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Italien
Etableret i 2008
Ophørt i 2019